Cays ist Ortsname von
Five Cays, Ort im Britischen Überseegebiet Turks- und Caicosinseln

Weiteres:
Ambergris Cays, Gruppe der Caicosinseln
Pedro Cays, Gruppe der Pedro Bank, Jamaika 
Tobago Cays, 4 kleine Inseln in St. Vincent und Grenadinen 

Siehe auch:
Cayce
CAY
Keys
Twin Cays